

Переясловська сільська рада — сільське поселення, Рибинський район, Красноярський край
 Переясловська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край